Arne Jacobsen (Copenhaguen, 1902 - 1971), arquitecte i dissenyador danès, conegut per la seva contribució a l'arquitectura funcionalista i els dissenys de cadires
 Else Jacobsen (Ordrup, 1911 - Copenhaguen, 1965), nedadora danesa que va competir durant les dècades de 1920 i 1930
 Hermann Jacobsen (botànic) (Hamburg, Alemanya, 1898, Kiel, 1978), botànic, investigador i director del jardí botànic de Kiel (1929-63) 
 Jens Peter Jacobsen o J. P. Jacobsen (Thisted, 1847 – 1885), escriptor, poeta i botànic danès
 Lars Christian Jacobsen (Odense, Fiònia, 1979), futbolista danès
 Lis Jacobsen (Copenhaguen, 1882- Hellerup, 1961), filòloga, arqueòloga i escriptora danesa
 Olof Jacobsen (Hønefoss, 1888 – Halden, 1969), gimnasta noruec
 Søren Kragh-Jacobsen (Copenhaguen, 1947), director de cinema, músic i compositor danès
 Súsanna Kathrina Jacobsen (Tórshavn, 1876 - 1978), educadora i professora feroesa